Dit is een lijst van planetoïden 94701-94800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94701) - || 2001 XC53 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94702) - || 2001 XU53 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94703) - || 2001 XM54 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94704) - || 2001 XR54 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94705) - || 2001 XK55 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94706) - || 2001 XK56 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94707) - || 2001 XR56 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94708) - || 2001 XS57 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94709) - || 2001 XD58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94710) - || 2001 XS58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94711) - || 2001 XW58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94712) - || 2001 XU59 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94713) - || 2001 XO60 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94714) - || 2001 XS60 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94715) - || 2001 XS61 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94716) - || 2001 XT61 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94717) - || 2001 XU61 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94718) - || 2001 XV61 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94719) - || 2001 XA62 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94720) - || 2001 XG62 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94721) - || 2001 XR62 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94722) - || 2001 XG63 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94723) - || 2001 XJ63 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94724) - || 2001 XY63 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94725) - || 2001 XB64 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94726) - || 2001 XD64 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94727) - || 2001 XA65 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94728) - || 2001 XL65 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94729) - || 2001 XQ65 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94730) - || 2001 XJ66 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94731) - || 2001 XA67 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94732) - || 2001 XW67 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94733) - || 2001 XG70 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94734) - || 2001 XM70 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94735) - || 2001 XX70 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94736) - || 2001 XV73 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94737) - || 2001 XH74 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94738) - || 2001 XF75 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94739) - || 2001 XH77 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94740) - || 2001 XT77 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94741) - || 2001 XB78 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94742) - || 2001 XC78 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94743) - || 2001 XD78 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94744) - || 2001 XH81 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94745) - || 2001 XM81 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94746) - || 2001 XW84 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94747) - || 2001 XB85 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94748) - || 2001 XD85 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94749) - || 2001 XM85 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94750) - || 2001 XT85 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94751) - || 2001 XE86 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94752) - || 2001 XX86 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94753) - || 2001 XE88 || 14 december 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94754) - || 2001 XY88 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94755) - || 2001 XJ89 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94756) - || 2001 XQ89 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94757) - || 2001 XT97 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94758) - || 2001 XW97 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94759) - || 2001 XR98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94760) - || 2001 XU98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94761) - || 2001 XX98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94762) - || 2001 XC99 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94763) - || 2001 XM99 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94764) - || 2001 XQ99 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94765) - || 2001 XQ100 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94766) - || 2001 XU100 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94767) - || 2001 XC101 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94768) - || 2001 XF101 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94769) - || 2001 XR101 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94770) - || 2001 XA102 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94771) - || 2001 XF105 || 14 december 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (94772) - || 2001 XE107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94773) - || 2001 XF108 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94774) - || 2001 XT108 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94775) - || 2001 XW111 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94776) - || 2001 XR112 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94777) - || 2001 XF114 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94778) - || 2001 XQ115 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94779) - || 2001 XC116 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94780) - || 2001 XJ116 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94781) - || 2001 XO117 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94782) - || 2001 XS117 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94783) - || 2001 XK118 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94784) - || 2001 XP118 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94785) - || 2001 XL119 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94786) - || 2001 XM119 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94787) - || 2001 XP123 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94788) - || 2001 XW126 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94789) - || 2001 XF130 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94790) - || 2001 XZ135 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94791) - || 2001 XL140 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94792) - || 2001 XG143 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94793) - || 2001 XC149 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94794) - || 2001 XH149 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94795) - || 2001 XD154 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94796) - || 2001 XU154 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94797) - || 2001 XH155 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94798) - || 2001 XL155 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94799) - || 2001 XO155 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94800) - || 2001 XR155 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten